Boston Braves, ora Atlanta Braves – squadra di baseball statunitense
 Boston Braves, ora Washington Redskins – squadra di football americano statunitense
 Buffalo Braves, ora Los Angeles Clippers – squadra di pallacanestro statunitense
 Saar-Pfalz Braves – squadra di pallacanestro tedesca